A Lexicografia pedagógica se difere da Lexicografia devido ao caráter específico do seu objeto de estudo e seu público-alvo. Enquanto a última se ocupa dos dicionários de um modo geral, a Lexicografia pedagógica tem como foco o dicionário produzido com finalidades pegagógicas, isto é, dicionários para aprendizes, ou dicionários escolares. A Lexicografia pedagógica se define a partir de duas características fundamentais: a escolha de um público definido (o aprendiz de língua) e de um fim específico (a aprendizagem de língua, seja materna, seja estrangeira).

Lexicografia
Linguística